Моментальный загар — косметическая процедура, в процессе которой на тело человека при помощи специального оборудования наносят тростниковый лосьон, который, взаимодействуя с эпидермисом, заставляет кожу «темнеть» (загорать).

История 
Молекула дигидроксиацетона (DHA — активный компонент моментального загара) была открыта в 1950 годах. В 1960 годах появились первые лосьоны для «быстрого загара». Свою же популярность данная услуга начала приобретать около 15 лет назад в Северной Америке, Европе и Океании. В СНГ данная услуга выходит на рынок с опозданием. Но, как и наращивание ногтей, набирает большую популярность. Появляются тематические сайты про моментальный загар и тематические форумы и сообщества. Второе название процедуры «Тростниковый загар».

Технологии 
Искусственный загар, получаемый без пребывания на солнце, наносится на подготовленную кожу, проявляется в течение 6-10 часов после нанесения лосьона и постепенно, в течение 7-14 дней, исчезает в результате постоянного отшелушивания клеток рогового слоя кожи. Большинство продуктов для мгновенного загара создано на основе дигидроксиацетона (DHA) — вещества, полученного из тростника (отчего название — тростниковый загар). Лосьоны отличаются концентрацией DHA (от 5 % до 16 %). В состав таких продуктов может входить и другое вещество — эритрулоза — сахар, по химическому составу близкий к DHA, чье действие способствует более равномерному и естественному окрашиванию, а также увлажнению кожи. Такие продукты часто содержат активные вещества, оказывающие терапевтическое или очищающее действие.

Преимущества и недостатки 
Преимущества
Держится загар от 7 до 14 дней, в редких случаях может держаться до 3 недель. Единственный способ быть загорелыми для людей, которым противопоказано находиться на солнце. Не имеет противопоказаний.

Недостатки
Активный образ жизни, посещение саун, бассейнов и купание в солёной воде снижает продолжительность моментального загара до 6-7 дней. В первые 6-10 часов кожа может пачкаться. Некоторые лосьоны имеют запах «горелого».

См. также 
 Автозагар
 Меланома

Примечания 

Декоративная косметика